

Geografia
Repubblica Ceca
 Most – città dell'omonimo distretto nella regione di Ústí nad Labem

Persone
Don Most (1953) – attore, doppiatore e umorista statunitense
Glenn Warren Most (1952) – filologo classico e accademico statunitense
Johann Most (1846-1906) – politico e giornalista statunitense
Johnny Most (1923-1993) – giornalista statunitense

Astronomia
 Microvariability and Oscillations of STars – telescopio spaziale canadese.
 Molonglo Observatory Synthesis Telescope – radiotelescopio australiano

Altro
Most – bevanda alcolica tipica del Friuli-Venezia Giulia, Italia